Klaus Günter Karl Nakszynski (1926-1991), acteur allemand.
  (1829-ap.1879), homme politique et juriste allemand.
  (1967-), actrice, productrice et musicologue allemande, nièce de Klaus Günter Karl Nakszynski.
 Nastassja Aglaia Nakszynski (1961-), actrice allemande, fille de Klaus Günter Karl Nakszynski.
 Pola Nakszynski (1952-), est une actrice allemande, fille de Klaus Günter Karl Nakszynski.
Patronyme polonais